Хорватия на летних Олимпийских играх 2012 была представлена в 16 видах спорта.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В утешительный заезд попадали спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

Баскетбол 

Спортсменов — 12

Женщины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа A

Борьба 

 Мужчины
 Греко-римская борьба

Водные виды спорта

Водное поло 

 Мужчины
На Игры квалифицировалась мужская сборная Хорватии в составе 13 человек.

Плавание 

Спортсменов — 4

В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

 Открытая вода

Гандбол 

 Спортсменов — 28

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа B

 1/4 финала

 1/2 финала

 Матч за 3-е место

Итог: -е место

Женщины 
На Игры квалифицировалась женская сборная Хорватии в составе 14 человек.

Гребля на байдарках и каноэ

Гребной слалом 
 Мужчины

Лёгкая атлетика 

 Мужчины

 Женщины

Настольный теннис 

Спортсменов — 2
Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжался до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывал 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда. 

 Мужчины

Парусный спорт 

Спортсменов — 12

Соревнования по парусному спорту в каждом из классов состояли из 10 гонок, за исключением класса 49er, где проводилось 15 заездов. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился экипаж, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому командой месту. 10 лучших экипажей по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось количество очков, равное количеству участников плюс один. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный экипажем в одной из гонок. Сборная, набравшая наименьшее количество очков, становится олимпийским чемпионом.

Мужчины

Женщины

 Открытый класс

Использованы следующие сокращения:

Стрельба 

Спортсменов — 5
По итогам квалификации 6 или 8 лучших спортсменов (в зависимости от дисциплины), набравшие наибольшее количество очков, проходили в финал. Победителем соревнований становился стрелок, набравший наибольшую сумму очков по итогам квалификации и финала. В пулевой стрельбе в финале количество очков за попадание в каждой из попыток измерялось с точностью до десятой.

 Мужчины

 Женщины

Тхэквондо 

 Женщины

Ссылки 
 Хорватский олимпийский комитет 
 

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
2012